Келлі Міллер (,  3 березня 1963, Детройт) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду США.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Його рідні брати Кіп і Кевін також грали в НХЛ, як і двоюрідні брати Раєн і Дрю.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 183-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вашингтон Кепіталс» та «Гранд Репідс Гріффінс».

Загалом провів 1167 матчів у НХЛ, включаючи 119 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США.

Тренерська робота 
У квітні 2011 став асистентом головного тренера своєї університетської команди.

Статистика

Посилання 
 
 

Американські хокеїсти
Американські хокейні тренери
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Тренери «Анагайм Дакс»
Тренери «Нью-Йорк Айлендерс»
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Спортсмени з Мічигану
Уродженці Лансинга